

Wydarzenia 

 państwo Jin w Chinach rozpadło się na trzy mniejsze królestwa Zhao, Wei i Han (zobacz: Okres Walczących Królestw)